Malsch kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Malsch, Landkreis Karlsruhe – kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Malsch, Rhein-Neckar – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,